Sway ist:

 Sway (Hampshire), Ort in England
 Sway (Unternehmen), Unternehmen für Spezialeffekte
 Sway (Fenstermanager), ein Fenstermanager für Wayland
 Konzept für eine schwimmende Windkraftanlage

Musik:
 Sway (Rapper), britischer Rapper
 Sway (Album), Musikalbum der Band Blue October
 englischsprachige Version des Mambo-Liedes ¿Quién será? von Dean Martin
 Sway (Band), Hardrockband aus Hannover
 Sway, Lied der Band The Rolling Stones auf dem Album Sticky Fingers

Weiteres:
 Sister Sway, Künstlername
 Office Sway, Software von Microsoft

Sway ist der Familienname folgender Personen:
 Marc Sway (* 1979), Schweizer Pop-Rock-Musiker
 Mustafa Abu Sway (* 1958), palästinensischer Islamwissenschaftler

Siehe auch:
 Zway